Шиллингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шиллингер, Андреас (род. 1983) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Bora-Hansgrohe.
 Шиллингер, Иосиф Моисеевич (1895—1943) — советский и американский композитор.
 Шиллингер, Франц Францевич (1874—1943) — российский и советский биолог-охотовед.